Woodley puede referirse a:

 Woodley (Berkshire), Inglaterra
 Woodley (Gran Mánchester), Inglaterra
 Woodley (Hampshire), Inglaterra
 Woodley (series)
 Woodley Park (Metro de Washington), estación de metro